Pavot bleu est un nom vernaculaire donné à deux espèces de pavot :
 pavot somnifère ;
 coquelicot bleu de l'Himalaya.